Inkontinencija (lat. negativni prefiks in- + continentia, usprezanje, obuzdavanje) znači nemogućnost kontrole.

U medicini: 
Inkontinencija mokraće (Incontinentia vesicae)
Inkontinencija stolice (Incontinentia alvi)
Inkontinencija mlijeka (Incontinentia lactis)

U filozofiji: 
Inkontinentnost - slabost volje, akrazija

Općenito: